Biografies: Fasis (pintor), pintor grec
 Toponímia:
 Riu Fasis (Phasis) a Còlquida 
 Fasis (Còlquida), ciutat a Còlquida